Osaka steht für:

 Osaka (Ōsaka-shi), eine Stadt und Verwaltungssitz der japanischen Präfektur Ōsaka
 Präfektur Osaka (Ōsaka-fu), eine Präfektur in Westjapan
 (7434) Osaka, einen Asteroiden

Ōsaka ist der Familienname folgender Personen:

 Chihiro Ōsaka (* 1977), japanische Badmintonspielerin
 Hiroshi Ōsaka (1963–2007), japanischer Animator
 Mari Ōsaka (* 1996), japanische Tennisspielerin
 Naomi Ōsaka (* 1997), japanische Tennisspielerin
 Seiji Ōsaka (* 1959), japanischer Politiker